Kalmar län ist eine Provinz (län) im Süden Schwedens, die aus der Ostküste Smålands und der Insel Öland besteht. Der Verwaltungssitz der Provinz ist Kalmar.

Gemeinden und Orte

Gemeinden 
Kalmar län besteht aus zwölf Gemeinden (schwedisch: kommuner).

(Stand: )

Größte Orte 

 Kalmar (36.392)
 Västervik (21.140)
 Oskarshamn (17.258)
 Nybro (12.810)
 Vimmerby (7.934)
 Lindsdal (5.510)
 Hultsfred (5.143)
 Färjestaden (5.018)
(Einwohner Stand 31. Dezember 2010)

Politik 
Die Wahl zum Landsting 2010 ergab Zugewinne für Sozialdemokraten, Grüne und Rechtspopulisten.

Wappen 
Beschreibung: Das Wappen ist in Gold und Blau geviert; in den Felder eins und vier je ein blaubewehrter, roter Löwe mit rotem, silbergespitztem Pfeil und schwarzem Bogen zum Schildhaupt zielend und in den Feldern zwei und drei je ein laufender, rotbewehrter, goldener, zehnendiger Hirsch mit roter Zunge und Halsband.

Symbol: Wappen von Småland (Löwe) und Öland (Hirsch).

Weblinks 

 https://www.lansstyrelsen.se/kalmar

Quellen